Гостинное — топоним

Украина 
 Гостинное — село, Немировский район, Винницкая область.
 Гостинное — село, Знаменский район, Кировоградская область.
 Гостинное — село, Белопольский район, Сумская область.

См. также 
 Гостинне — город в Чехии, района Трутнов Краловеградецкого края.